Села:
 Стрільники — Вінницька область, Шаргородський район
 Стрільники — Сумська область, Путивльський район
 Стрільники — Чернігівська область, Бахмацький район
 Стрільники — Чернігівська область, Прилуцький район